Grecja:
 Oia – miejscowość na wyspie Santoryn

Hiszpania:
 Oia – gmina w Galicji

Inne:
 OIA port lotniczy w Ourilândia do Norte

Zobacz też:
 Oya